Partit del Congrés Nacional, partit polític del Sudan des de 1993 (i de 1989 a 1993 com a Front Nacional Islàmic)
 Partit del Congrés Nacional, partit polític del Marroc
 Nom alternatiu del Partit del Congrés a l'Índia